Григорий Матвеев:
 Матвеев, Григорий Алексеевич (1863—?) — полковник Русской императорской армии, участник Русско-японской и Первой мировой войн.
 Матвеев, Григорий Кондратьевич (?—1827) — полковник, наказной атаман Черноморского казачьего войска.
 Матвеев, Григорий Семёнович (1903—1941) — советский учёный-металлург.